Уорнок () — английская фамилия. Известные носители:

 Уорнок, Нил (род. 1948) — английский футболист и тренер.
 Уорнок, Рафаэль (род. 1969) — американский религиозный деятель и политик.
 Уорнок, Стивен (род. 1981) — английский футболист.

Также:
 Дилемма Уорнока